In 2021 werd het 76ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 20 juli tot 24 september en werd georganiseerd door de FAF. Trem werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Braziliaans competitievoetbal 2021